|-
| (40501) 1999 RM82||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40502) 1999 RT82||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40503) 1999 RA83||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40504) 1999 RC84||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40505) 1999 RJ84||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40506) 1999 RB86||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40507) 1999 RK86||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40508) 1999 RU86||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40509) 1999 RJ87||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40510) 1999 RU87||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40511) 1999 RE88||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40512) 1999 RP88||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40513) 1999 RS88||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40514) 1999 RC89||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40515) 1999 RE89||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40516) 1999 RY89||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40517) 1999 RA92||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40518) 1999 RZ93||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40519) 1999 RQ94||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40520) 1999 RG95||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40521) 1999 RL95||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40522) 1999 RT95||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40523) 1999 RX95||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40524) 1999 RA96||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40525) 1999 RO96||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40526) 1999 RV96||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40527) 1999 RS98||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40528) 1999 RT98||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40529) 1999 RC99||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40530) 1999 RE99||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40531) 1999 RB100||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40532) 1999 RY100||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40533) 1999 RH102||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40534) 1999 RT102||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40535) 1999 RG103||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40536) 1999 RL103||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40537) 1999 RT103||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40538) 1999 RV103||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40539) 1999 RL104||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40540) 1999 RZ104||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40541) 1999 RE106||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40542) 1999 RS106||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40543) 1999 RZ107||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40544) 1999 RA108||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40545) 1999 RO109||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40546) 1999 RY109||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40547) 1999 RH111||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40548) 1999 RK112||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40549) 1999 RP112||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40550) 1999 RM113||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40551) 1999 RS113||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40552) 1999 RX114||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40553) 1999 RE115||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40554) 1999 RG115||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40555) 1999 RM115||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40556) 1999 RS115||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40557) 1999 RX116||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40558) 1999 RE118||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40559) 1999 RO118||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40560) 1999 RQ118||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40561) 1999 RR118||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40562) 1999 RB121||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40563) 1999 RZ122||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40564) 1999 RZ123||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40565) 1999 RD124||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40566) 1999 RE124||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40567) 1999 RB126||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40568) 1999 RF126||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40569) 1999 RH128||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40570) 1999 RV128||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40571) 1999 RD129||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40572) 1999 RP129||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40573) 1999 RE130||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40574) 1999 RO130||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40575) 1999 RS130||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40576) 1999 RM133||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40577) 1999 RQ134||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40578) 1999 RT134||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40579) 1999 RJ135||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40580) 1999 RN135||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40581) 1999 RK136||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40582) 1999 RC137||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40583) 1999 RR137||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40584) 1999 RJ140||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40585) 1999 RL140||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40586) 1999 RZ140||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40587) 1999 RB141||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40588) 1999 RF141||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40589) 1999 RP141||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40590) 1999 RQ141||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40591) 1999 RR142||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40592) 1999 RM143||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40593) 1999 RZ144||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40594) 1999 RW146||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40595) 1999 RY146||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40596) 1999 RA148||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40597) 1999 RG149||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40598) 1999 RM149||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40599) 1999 RX150||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40600) 1999 RZ150||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

40500